Эдвард Хаймс (, 13 сентября 1871 — 14 мая 1938) — американский шахматист. Один из сильнейших шахматистов-любителей США конца XIX — начала XX вв., член Манхэттенского шахматного клуба. Участник сильного по составу международного турнира в Нью-Йорке (1894 г.; разделил 3—4 места с Дж. Шовальтером, пропустив вперед только чемпиона мира В. Стейница и А. Альбина). В составе сборной США участник восьми традиционных матчей по телеграфу против сборной Англии (общий результат — 4 из 8: +1 −1 =6).

По основной специальности был адвокатом, имел практику в Нью-Йорке.

Сын — Эдвард Хаймс-младший (1908—1962) — адвокат, известный игрок в бридж (неоднократный чемпион Северной Америки) и шахматист-любитель.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Хаймса в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Хаймса на сайте 365Chess
Шахматисты США
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века
Адвокаты США